Cristian Bucchi (Roma, 30 de maio de 1977) é um treinador de futebol e ex-futebolista italiano.

Ligações externas 
Perfil em TuttoCalciatori

Naturais de Roma
Futebolistas da Itália
Futebolistas do SS Sambenedettese Calcio
Futebolistas da Associazione Calcistica Perugia Calcio
Futebolistas do Lanerossi Vicenza Virtus
Futebolistas do Calcio Catania
Futebolistas do Cagliari Calcio
Futebolistas da Unione Sportiva Ancona 1905
Futebolistas do Ascoli Calcio 1898 FC
Futebolistas do Modena Football Club
Futebolistas da Società Sportiva Calcio Napoli
Futebolistas da Società Sportiva Robur Siena
Futebolistas do Bologna Football Club 1909
Futebolistas da Associazione Calcio Cesena
Futebolistas do Pescara Calcio